Discordia – w mitologii rzymskiej bogini zamętu, niezgody i chaosu
 Discordia – drugi album studyjny polskiej piosenkarki Natalii Nykiel